Willvonseder ist der Name von:

 Kurt Willvonseder (1903–1968), österreichischer Prähistoriker, Archäologe und Hochschullehrer
 Robert Willvonseder (* 1939), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Reinhard Willvonseder (* 1942), österreichischer Universitätsprofessor für Römisches Recht